Богатырь () — бывшее село в Погребищенском районе Винницкой области Украины. Упразднено 27.04.2012.

Адрес местного совета 
22220, Винницкая область, Погребищенский р-н, с.Морозовка, Школьная, 30

Ссылки 
 Богатырь на сайте Верховной рады Украины 

Исчезнувшие населённые пункты Погребищенского района